Катерина Бегу (1992, Одеса) — учасниця шоу Голос країни (дев'ятий сезон). На сліпих прослуховуваннях заспівала пісню Дана Балана Dragostea Din Tei. Кліп із її виступом набрав 16 млн станом на травень 2020, що є одним з найкращих показників дев'ятого сезону і шоу Голос країни вгазалі.

Біографія 
Народилася в Одесі. Деякий час проживала в Молдові.

Див. також 
 Голос країни (дев'ятий сезон)

Примітки

Посилання 
 Катерина Бегу – "Dragostea Din Tei" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон 
 Сторінка в інстаграм

Українські співачки
Учасники проєкту «Голос країни»